A101 steht für:
 A101, ehemalige Bezeichnung der Fernstraße A130 (Russland)
 A101 (Weißrussland), Fernstraße in Weißrussland
 A101 (Elfenbeinküste), Fernstraße in der Elfenbeinküste

A-101 steht für:
 A-101, erster Testflug einer Saturn-I-Rakete mit einem Dummy des Apollo-Raumschiffs

Abkürzung